Danckelmann steht für:
 Danckelmann (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Danckelmann bzw. Danckelman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Danckelman (1855–1919), deutscher Geograph und Meteorologe

 Carl Ludolph von Danckelmann (1699–1764), preußischer Staatsminister
 Cornelius von Danckelmann (1789–1859), Generalmajor in der österreichischen Armee
 Eberhard von Danckelman (1643–1722), brandenburgischer Minister und Reichsfreiherr
 Friedrich Wilhelm von Danckelmann (1682–1746), preußischer Staatsminister
 Heinrich von Danckelmann (1768–1830), preußischer Staats- und Justizminister seit 1825
 Heinrich Danckelmann (1887–1947), deutscher General der Luftwaffe
 Ludwig Philipp Gottlob von Danckelmann, auch Dankelmann, (1744–1823), sächsischer Kreisdirektor und Amtshauptmann 
 Nikolaus Bartholomäus von Danckelmann (1650–1739), Geheimer Rat und kurbrandenburgischer Gesandter 
 Sylvester Danckelman (1601–1679), deutscher Richter, Gograf und Baumeister
 Wilfried von Danckelmann (* 1943), deutscher Politiker (MdHB)
 Wilhelm von Danckelmann (1741–1782), Kronfiskal der holländischen Besitzungen in Asien
 William von Danckelmann (1778–1833), sächsischer Vizekreisdirektor und Amtshauptmann und ab 1816 preußischer Landrat

Siehe auch:
 Danckelmansches Siebengestirn, sieben Brüder der Familie Danckelman, zusammen mit Eberhard von Danckelman Söhne des Sylvester Danckelman
 Dankelmann